Steyr (stad), een stad in Opper-Oostenrijk
Steyr (rivier), een rivier in Opper-Oostenrijk
Steyr-Land, een district in Opper-Oostenrijk
Steyr-Daimler-Puch (SDP), een fabriek in Oostenrijk die vrachtauto's, motorfietsen, tractors en auto's produceerde en produceert
Steyr (automerk), tot 1934 een zelfstandige autofabriek
Steyr (tractormerk), een tractorfabriek
Steyr (vrachtautomerk), een vrachtautofabriek
Magna Steyr, een onderdeel van de fusie van SDP met Magna Europa
Mannlicher Steyr, een wapenfabriek
Steyr AUG, een serie vuurwapens